Соревнования среди женщин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года должны были пройти 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, Италия. Из-за тумана старт соревнований в супергиганте у женщин был перенесён на 11 февраля на 10:45 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Всего в стартовом листе значилось 43 горнолыжницы из 22 государств, приняло участие 42 горнолыжницы из 21 государства. Румынская спортсменка Аня Моника Кейлл была заявлена в протокол, но на старт не вышла. 

Действующей чемпионкой мира в супергиганте являлась американка Микаэла Шиффрин, которая на этот раз из-за ошибки на трассе смогла завоевать только бронзовую медаль. Шиффрин догнала Линдси Вонн по общему количеству наград на чемпионатах мира среди американских горнолыжников (по 8). Больше медалей среди американцев не выигрывал никто.

Чемпионкой мира впервые в карьере в возрасте 29 лет стала швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами. Ранее только одна швейцарка побеждала в супергиганте на чемпионатах мира — Мария Валлизер в 1987 году. Гут-Бехрами ранее была серебряным призёром в супергиганте на чемпионате 2013 года и бронзовым в 2017 году. Лара стала четвёртой горнолыжницей в истории, которая выиграла три медали в супергиганте на чемпионатах мира. Также Лара Гут-Бехрами попала в 10-ку лучших в супергиганте на седьмом чемпионате мира подряд (2009—2021). Второе место заняла швейцарка Коринн Зутер, которая была третьей в супергиганте на чемпионате 2019 года. Олимпийская чемпионка 2018 года в супергиганте Эстер Ледецкая была близка к первой в карьере медали на чемпионатах мира, но проиграла Шиффрин 0,06 сек.

Трасса 
Супергигант
 Старт — 2160 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 600 м;
 Длина трассы — 2150 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Супергигант